San Agustín del Pozo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Agustín del Pozo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 San Agustín del Pozo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar